Olaf I kan verwijzen naar:

 Olaf III Guthfrithson, koning van Dublin, als Olaf I koning van Jorvik (939-941)
 Olaf I van Noorwegen (Olav Tryggvason), koning van Noorwegen (995-1000)
 Olaf I van Denemarken, koning van Denemarken (1086-1095)